CWL steht als Abkürzung für:
 Cardiff Airport (walisisch: Maes Awyr Caerdydd), internationaler Verkehrsflughafen der walisischen Hauptstadt Cardiff und der größte Flughafen von Wales nach dem IATA-Code
 Center wavelength, (deutsch: Zentralwellenlänge), der Mittelpunkt der spektralen Bandbreite eines Bandpassfilters definiert durch seine Halbwertsbreite 
 Compagnie Internationale des Wagons-Lits (deutsch: ISG), Internationale Schlafwagen-Gesellschaft, das älteste europäische Unternehmen zum Betrieb von Schlafwagen, Speisewagen und Luxuszügen
 Construction Water Line,  für Konstruktionswasserlinie, siehe Wasserlinie
 Commonweal Party, eine ehemalige politische Partei in Südindien
 Powiat Włocławski in der Woiwodschaft Kujawien-Pommern, Polen (Kfz-Kennzeichen)

Abkürzung